Hadadezer – imię dwóch aramejskich władców:
 Hadadezer – król Aramu-Damaszku, znany też jako Ben-Hadad II
 Hadadezer – biblijny król Soby